tijelo (biologija), biološko tijelo živog bića
 tijelo (fizika),  tijelo u fizici koji zauzima prostor i posjeduje masu 
 tijelo (geometrija), geometrijsko tijelo
 tijelo (algebra), pojam u algebri